Površínska téžnost (oznaka g) fizikalnega telesa je težni pospešek na njegovi površini. Površinsko težnost se lahko predstavlja kot pospešek, ki ga povzroča težnost na površini telesa na drugo telo, ki ima zanemarljivo majhno maso in tako ne vpliva na večje telo. To je pravzaprav tudi jakost gravitacijskega polja na površini telesa.

Običajno se površinska težnost podaja za kraje na ekvatorju nebesnega telesa. Za hitro se vrteča nebesna telesa je treba za ekvatorialno površinsko težnost upoštevati še centripetalno silo, ki zmanjšuje težni pospešek.

Izračunavanje površinske težnosti 

Površinska težnost se izračuna z uporabo Newtonovega splošnega gravitacijskega zakona in centrifugalne sile. Težni pospešek na ekvatorju telesa je podan z enačbo:

 

kjer je:

  – težni pospešek,
  – gravitacijska konstanta,
  – masa telesa,
  – polmer nebesnega telesa (če telo ni popolnoma okroglo, se uporabi povprečni polmer).

Velikost centrifugalne sile na ekvatorju (deluje navzven) se izračuna iz enačbe:

 

kjer je:

  – vrtilna doba nebesnega telesa.

Površinska težnost je razlika med obema pospeškoma:

 

Površinska težnost se meri v enotah za pospešek. V mednarodnem sistemu enot SI je to m.s−2 (meter na kvadratno sekundo). Površinska težnost se lahko podaja tudi kot mnogokratnik težnega pospeška na površini Zemlje (g = 9,810665 m · s−2).

Površinska težnost za različna telesa 

Za nebesna telesa, ki imajo trdno površino je površinska težnost odvisna od polmera in mase telesa. Za telesa, ki nimajo okrogle oblike, se vzame povprečni polmer. Takšna telesa lahko imajo zelo različne površinske težnosti na ekvatorju in polu. Za plinske velikane se površinska težnost izračuna tako kot, da bi bila trdna površina na vrhu atmosfere. V astrofiziki se površinska težnost običajno podaja kot log g. Najprej se izračuna, oziroma določi površinska težnost v sistemu enot CGS (centimeter/gram/sekunda) (enota za pospešek je centimeter na kvadratno sekundo), nato pa se določi logaritem z osnovo 10 za dobljeno površinsko težnost. Tako izračunana površinska težnost je posebno uporabna za zvezde ali zelo masivna nebesna telesa.

Pregled površinskih težnosti za različna nebesna telesa 

Splošna teorija relativnosti
Gravitacija
Črne luknje